Relapse (engl. Rückfall) steht für:

 Relapse Records, Metal-Label
 Relapse (Album), Musikalbum des Rappers Eminem